Penny (munt), meervoudsvorm van het muntstuk
 Josh Pence, Amerikaans acteur
 Mike Pence, Amerikaans politicus